Ку може да се односи на:

 -{Q}-, слово абецеде
 Ку (Ардеш), насељено место у Француској, у департману Ардеш
 Ку (Приморски Шарант), насељено место у Француској, у департману Приморски Шарант